Så som i himmelen kan syfta på:

 Så som i himmelen – en svensk dramafilm från 2004
 Så som i himmelen (musikal) – en svensk musikal baserad på filmen ovan
 Så som i himmelen (film, 1992) – en isländsk dramafilm från 1992, originaltitel Svo á jörðu sem á himni
 Såsom i himmelen – en svensk kortfilm från 1997